Scuba bezeichnet:
 Pseudonym von King Britt, US-amerikanischer Musiker
 Pseudonym von Paul Rose, britischer Musiker

SCUBA steht als Abkürzung für:
 Self-Contained Underwater Breathing Apparatus, siehe Drucklufttauchgerät
 Submillimetre Common-User Bolometer Array, ein Instrument des James Clerk Maxwell Telescope

SCUBA